Wintersbach ist der Name folgender Orte:
 Wintersbach (Dammbach, Ort), Ortsteil von Dammbach im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Wintersbach (Wüstung), Wüstung im Bereich der heutigen Gemeinde Sinntal im Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Wintersbach ist der Name folgender Fließgewässer:
 Wintersbach (Dammbach, Fluss), rechter Zufluss des Dammbachs im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Winterbach
 Oberwintersbach